<< 68-я Церемонии награждения 70-я >>

69-я церемония награждения премии «Тони» за заслуги в области американского театрального искусства состоялась 7 июня 2015 года в «Радио-сити-мьюзик-холл» (Нью-Йорк, США) и транслировалась в прямом эфире телеканалом «CBS». Ведущими церемонии выступили Алан Камминг и Кристин Ченовет.

Право участия 
Принимать участие в конкурсе имели право только театральные представления, поставленные в сезон 2014—2015 до 23 апреля 2014 года. Номинанты были объявлены 28 апреля 2015 года.

Церемония 
Гостей и номинантов церемонии на красной дорожке встречали Даррен Крисс, Лаура Оснес и Сьера Боггесc.

Во время церемонии свои номера представили мюзиклы «Американец в Париже», «Король и я», «Увольнение в город», «В двадцатом веке», «Визит», «Весёлый дом», «Something Rotten!», «Волшебная страна» и «Жижи».

Среди объявляющих результаты были такие известные личности, как Джош Гробан, Роуз Бирн, Джейсон Александер, Нил Патрик Харрис, Брэдли Купер, Саттон Фостер, Бобби Каннавале, Анна Кламски, Рита Уилсон и другие.

Список победителей и номинантов

Основные категории

Другие категории

Соотношение наград и номинаций

Корпоративные 
Количество наград / общее количество номинаций
 5/12: «Весёлый дом»
 5/6: «Загадочное ночное убийство собаки»
 4/12: «Американец в Париже»
 4/9: «Король и я»
 2/3: «Аудиенция»
 1/10: «Something Rotten!»
 1/8: «Волчий зал»
 1/7: «Верхний свет»
 1/5: «Ты не можешь взять это с собой»
 0/5: «Рука к Богу», «В двадцатом веке», «Визит»
 0/4: «Авиашоссе», «Человек-слон», «Увольнение в город»
 0/2: «Последний корабль»

Персональные 
Количество наград / общее количество номинаций
 1/4: Боб Кроули (2 за дизайн костюмов и 2 за сценографию)
 1/2: Поль Констебль (обе за лучший свет в пьесе)
 1/2: Наташа Кац (обе за лучший свет)
 0/2: Джефи Вейдман (обе за лучший свет)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии «Тони»

События 7 июня
Июнь 2015 года
2015 год в Нью-Йорке